

Geografia

Austria

Comuni 
 Bad Zell – comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)
 Zell – comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)
 Zell am Moos – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Zell am Pettenfirst – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Zell am See – città nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Distretto di Zell am See – distretto con capoluogo Zell am See
 Lago di Zell – lago situato presso Zell am See
 Zell am Ziller – comune nel distretto di Schwaz (Tirolo)
 Zell an der Pram – comune nel distretto di Schärding (Alta Austria)

Frazioni e quartieri 
 Wallersee-Zell – frazione di Seekirchen am Wallersee, città nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Zell – quartiere di Kufstein, città nel distretto di Kufstein (Tirolo)
 Zell – frazione di Pyhra, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Zell am See-Süd – quartiere di Zell am See, città nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Zell bei Ebenthal – frazione di Ebenthal in Kärnten, comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)

Francia 
 Zell – antico nome tedesco di Labaroche, comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania

Comuni 
 Zell – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Zell am Harmersbach – città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Zell am Main – comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Zell im Fichtelgebirge – comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Zell im Wiesental – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Zell (Mosel) – città nel circondario di Cochem-Zell (Renania-Palatinato)
 Verbandsgemeinde Zell (Mosel) – comunità amministrativa con capoluogo Zell (Mosel)
 Zell unter Aichelberg – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)

Ex comuni e frazioni 
 Zell – ex comune ora frazione di Bad Grönenbach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Zell – ex comune ora frazione di Bensheim, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Zell – frazione di Börtlingen, comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Zell – ex comune ora frazione di Dietfurt an der Altmühl, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Zell o Zell am Neckar – ex comune ora frazione di Esslingen sul Neckar, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Zell – ex comune ora frazione di Falkenberg, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Zell – ex comune ora frazione di Fulda, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Zell – ex comune ora frazione di Geisenfeld, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Zell – ex comune ora frazione di Hilpoltstein, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Zell – ex comune ora abbandonato nel territorio di Mainhausen, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Zell – ex comune ora frazione di Neuburg an der Donau, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Zell – ex comune ora frazione di Romrod, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Zell – frazione di Schäftlarn, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Zell – ex comune ora frazione di Üchtelhausen, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Zell – ex comune ora frazione di Zellertal, comune nel circondario del Donnersberg (Renania-Palatinato)
 Zell am Andelsbach – ex comune ora frazione di Pfullendorf, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Zell am Ebersberg – ex comune ora frazione di Knetzgau, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Zell an der Rot – ex comune ora frazione di Rot an der Rot, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Zell an der Speck – frazione di Nassenfels, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Zell im Odenwald – ex comune ora frazione di Bad König, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Zell-Weierbach – ex comune ora frazione di Offenburg, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Stati Uniti d'America 
 Zell – comunità non incorporata nella contea di Sainte Genevieve, Missouri
 Zell – comunità non incorporata nella contea di Faulk, Dakota del Sud

Svizzera 
 Zell – comune nel distretto di Willisau (Canton Lucerna)
 Zell – comune nel distretto di Winterthur (Canton Zurigo)

Persone 
 Mathias Zell (1477-1548) – teologo tedesco